UNN steht für:
 Flughafen Ranong (IATA-Code), Flughafen in Thailand

Unn steht für:
 Unnilnilium, vorläufiger Name des Elements Fermium

unn steht für:
 Kurnai (Sprache) (ISO-639-3-Code), Pama-Nyunga-Sprache der Kurnai im Südosten Australiens

Abkürzung